XI Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa – Berlin – Praga w dniach 2-15 maja 1958 roku. Do 13-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2204 km, wystartowało 120 zawodników z 20 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (2 maja 1958), dookoła Warszawy (110 km)

II etap, (3 maja 1958), Warszawa – Łódź (140 km)

III etap, (4 maja 1958), Łódź – Katowice (215 km)

IV etap, (5 maja 1958), Katowice – Wrocław (181 km)

V etap, (7 maja 1958), Wrocław – Görlitz (190 km)

VI etap, (8 maja 1958), Görlitz – Berlin (228 km)

VII etap, (9 maja 1958), Berlin – Lipsk (207 km)

VIII etap, część A, (10 maja 1958), Lipsk – Halle (40 km), jazda indywidualna na czas

VIII etap, część B, (10 maja 1958), Halle – Karl-Marx-Stadt (143 km)

IX etap, (12 maja 1958), Karl-Marx-Stadt – Karlowe Wary (141 km)

X etap, (13 maja 1958), Karlowe Wary – Tabor (207 km)

XI etap, (14 maja 1958), Tabor – Brno (177 km)

XII etap, (15 maja 1958), Brno – Praga (225 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 158-162.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

Wyścig Pokoju
1958 w polskim sporcie
1958 w Europie